Por helicidad, en el campo de la física, entendemos varios conceptos distintos, refiriéndose todos (tal vez tangencialmente) a un fenómeno que recuerda a una hélice. Véase:

Helicidad (mecánica de fluidos)
Helicidad (física de partículas)
Helicidad magnética
Dicroísmo circular